Кислицкий () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Кислицкий, Борис Елисеевич (1907—?) — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Кислицкий, Виктор Дмитриевич (1925—2021) — советский и российский инженер-радиотехник, общественный деятель, литератор.
 Кислицкий, Леонид Павлович — Георгиевский кавалер; войсковой старшина; 14 апреля 1917.
 Кислицкий, Олег Петрович (род. 1954) — российский скульптор.

Топоним 
 Кислицкий — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области России.

См. также 
 Кислицын
 Кисловский
 Кивлицкий